Рома́н Вале́рьевич Муртаза́ев () — казахстанский футболист, нападающий клуба «Шахтёр» Караганда и сборной Казахстана. Трёхкратный чемпион Казахстана.

Карьера

Клубная 
Воспитанник карагандинской школы футбола. Начинал играть в детско-юношеской школе мини-футбольного клуба «Тулпар». Первые шаги в большом футболе сделал под руководством заслуженного тренера Республики Казахстан Владимира Сушкова. Далее тренировался под руководством Сергея Дубкова, тренера группы подготовки юношеского состава «Шахтёра» 1992—1993 годов рождения.

В 2012 году под руководством Сергея Мищенко начал играть в дублирующем составе «Шахтёра» на позиции опорного полузащитника. С результатом в 18 голов занял второе место в споре бомбардиров, а также вместе с командой стал победителем турнира. Дебют за основной состав «Шахтёра» состоялся 27 июня в рамках кубка страны, в этом же матче забил свой первый гол за основной состав.

В сезоне 2013 года главный тренер «Шахтёра» Виктор Кумыков перевёл Муртазаева в нападение (16 игр и 3 гола). В этом же сезоне в турнире дублёров Премьер-лиги был признан лучшим игроком и стал лучшим снайпером с результатом 13 голов, поделив первое место с игроком «Иртыша» Куанышем Бегалиным. Дебют в еврокубках состоялся 16 июля в матче квалификационного раунда Лиги чемпионов против белорусского БАТЭ, а 30 июля Муртазаев забил свой первый еврокубковый гол в ворота албанского «Скендербеу». Первый гол и дубль в рамках чемпионата страны оформил 3 августа в матче против уральского «Акжайыка».

В декабре 2015 года подписал годичный контракт с павлодарским «Иртышом». В сезоне 2016 года вместе с командой завоевал бронзовые медали, а в споре бомбардиров с 18 голами в 32 матчах стал первым среди казахстанских игроков и вторым среди всех, уступив только ивуарийцу Жерару Гоу (22 гола).

Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов пригласил Муртазаева к себе в команду. В ноябре Муртазаев подписал трёхлетний контракт с «Астаной». В новом сезоне 2017 года Роман сыграл 32 игры (из 33), забил 6 голов и помог «Астане» завоевать чемпионский титул в четвёртый раз подряд. В еврокубках провёл 10 игр на заменах, но без голов. В сезоне 2018 года сыграл 28 игр, забил 8 голов и вторично стал с командой чемпионом Казахстана. В еврокубках выступил в 8 играх и забил два гола.

В сборной 
Впервые был приглашён в юношескую сборную Казахстана до 19 лет в 2011 году на международный турнир стран шанхайской организации сотрудничества — ШОС. В 2013 году стал игроком молодёжной сборной Казахстана. На Кубке Содружества 2013 забил по одному голу в ворота сборных Киргизии и Узбекистана. Свой первый гол за сборную страны в рамках отборочных турниров УЕФА и ФИФА забил 14 октября 2013 года в ворота сборной Армении в матче отборочного цикла молодёжного чемпионата Европы 2015.

В 2014 году у руля молодёжной сборной стал литовский специалист Саулюс Ширмялис, который доверил Муртазаеву место в стартовом составе. В Кубке Содружества 2014 Муртазаев с пятью голами стал лучшим бомбардиром турнира. В заключительном матче отборочного цикла молодёжного чемпионата Европы 2015 забил гол в ворота действующих чемпионов мира — сборной Франции.

Дебют за национальную сборную состоялся при Талгате Байсуфинове 7 июня 2016 года в товарищеском матче против сборной Китая, а в рамках отборочных турниров УЕФА и ФИФА — 8 октября 2016 года в матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 против сборной Черногории.

В 2017 году новый тренер национальный сборной Александр Бородюк, взявший курс на омоложение сборной, стал чаще выпускать Муртазаева в товарищеских и отборочных матчах ЧМ-2018 и в этом сезоне Роман стал уже её основным игроком на позиции нападающего. В 2018 году при болгарине Станимире Стойлове выступил во всех 9 матчах года и забил три гола.

Достижения

Командные 
 Чемпион Казахстана: 2017, 2018, 2019
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана (1): 2020
 Обладатель Кубка Казахстана: 2013
 Обладатель Суперкубка Казахстана: 2018, 2019
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана: 2016

Индивидуальные 
 Включен в символическую сборную казахстанской Премьер-лиги — 2016 по версиям: сайта «Vesti.kz» и профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК)

Клубная статистика

Общая статистика за сборную Казахстана 

ШОС — Международный турнир по футболу стран Шанхайской организации сотрудничества
КС — Кубок Содружества

Личная жизнь 
Супруга Муртазаева (Павловская) Юлия (1992), сын Михаэль (2015) сын Рафаэль (2018).

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Игроки ФК «Астана» (2009)
Игроки ФК «Тобол» Костанай
Игроки ФК «Балтика»